Kamil Stępniak – polski prawnik, doktor nauk prawnych, wykładowca akademicki, specjalista w zakresie prawa konstytucyjnego, prawa nowych technologii i legislacji.

Życiorys 
Urodził się i wychował w Warszawie. W 2015 roku ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W 2021 roku na podstawie rozprawy doktorskiej napisanej pod kierunkiem dr. hab. Grzegorza Kryszenia, prof. UwB pt. Partycypacja społeczna w procesie stanowienia prawa w Konfederacji Szwajcarskiej uzyskał stopień doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne, który został nadany uchwałą Rady Dyscypliny Nauki Prawne Uniwersytetu w Białymstoku.
W 2019 roku został finalistą nagrody Nieprzeciętni 2019 przyznawanej przez Polskie Radio.
W 2021 r. został uhonorowany nagrodą specjalną w X edycji konkursu Rising Stars - Prawnicy liderzy jutra, która jest przyznawana przez wydawnictwo Wolters Kluwer Polska. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego oraz International Association for Artificial Intelligence and Law.

Pełni funkcję redaktora naczelnego periodyku „Czas Prawnika”.

Publikacje 
Jest autorem kilkudziesięciu artykułów naukowych, rozdziałów w monografiach naukowych a także monografii naukowych: Legislacja w Polsce. Aspekty prawne i aksjologiczne oraz Propedeutyka teorii cyfryzacji normy prawnej.

Przypisy 

Absolwenci Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Wykładowcy Uniwersytetu w Białymstoku
Ludzie urodzeni w Warszawie